См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2002/2003

Финал Кубка Белоруссии по футболу 2002/2003 годов — финал 12-го розыгрыша этого футбольного турнира.
В финале встречались два минских клуба «Динамо» и «Локомотив». Матч состоялся 24 мая на минском стадионе «Динамо» в присутствии 12 тысяч зрителей. Обладателем Кубка в третий раз в своей истории стало «Динамо».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Составы 

2003
Футбол в Европе в 2003 году
Футбольные соревнования в Минске
События 27 мая
Май 2003 года
Спорт в Белоруссии в 2003 году